Toponímia
 Morbier (Jura), municipi francès del depertament de Jura.
 Riu Morbier, afluent del riu Roine.
Altres
 Morbier (formatge)